Ingenuity (helikopter) - marslander
 Ingenuity (film) - Amerikaanse korte stomme film uit 1912
 Ingenuity (album) - album van Ultravox